Отборочный турнир Лиги наций КОНКАКАФ 2019/2020 — это одноразовый турнир для распределения сборных по трём лигам Лиги наций КОНКАКАФ, проходивший с 6 сентября 2018 года по 26 марта 2019 года. Десять лучших сборных квалификации также завоевали путёвки на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, участниками которого уже являлись шесть команд.

Формат 
6 сборных, которые участвовали в решающем, 5-м, раунде отборочного турнира чемпионата мира 2018, вышли в основной турнир напрямую, поэтому в отборочном турнире принимали участие 34 сборные, входящие в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА было приостановлено. Каждая сборная сыграла четыре матча — два дома и два в гостях, и по их результатам сборные были разделены на уровни для группового этапа первого розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ:
 первые 6 сборных квалифицировались в Лигу A, присоединившись к 6 сборным, получившим прямые путёвки;
 следующие 16 сборных квалифицировались в Лигу B;
 оставшиеся 12 сборных квалифицировались в Лигу C.

Состав корзин 
34 команды были посеяны в четыре слота, основываясь на их позиции в таблице коэффициентов КОНКАКАФ по состоянию на март 2018 года (показано в скобках). Слоты A и D — 8 команд, в то время как слоты B и C — 9 команд.

Календарь 
Даты проведения туров:

Турнирная таблица

Результаты

1 тур 

|}

2 тур 

|}

3 тур 

|}

4 тур 

|}

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

отбор-2019/2020
2018 год в футболе
2019 год в футболе